Nikola Kalinić, hrvatski nogometaš i nogometni reprezentativac
 Nikola Kalinić (gospodarstvenik), rođen 24. ožujka 1951., hrvatski bankar, predsjednik Nadzornoga odbora Istraturista iz Umaga, zamjenik predsjednika Uprave Zagrebačke banke.
 Nikola Kalinić (košarkaš), srbijanski košarkaš i košarkaški reprezentativac